Wiatsza (rzeka)
 Wiatsza (wieś)